Roxanne hace referencia a varios artículos:

Personas
 Roxanne Guinoo, actriz filipina.

Ficción
 Roxanne (canción), canción del grupo The Police.
 Roxanne (película), comedia romántica de 1987.
 Roxanne, personaje de Pokémon.